Ван Личэн (; род. 7 ноября 1958), чьи фамилия и имя читаются по-японски как О Риссэй — игрок в го тайваньского происхождения, выступающий за Японию, обладатель титулов дзюдан, кисэй, одза.

Биография 
О Риссэй родился на Тайване; в возрасте 13 лет он переехал в Японию, где через год получил ранг первого профессионального дана по го. Учителем О Риссэя стал японский профессиональный игрок Йосинори Кано . Первым выигранным титулом О Риссэя стал Синдзин-О в 1981 году. В 1988 году получил высший ранг го — 9 профессиональный дан. О Риссэй 4 раза подряд (2001—2004) удерживал титул дзюдан, также он является обладателем нескольких японских и международных титулов.

Титулы

Библиография

Примечания

Ссылки 
 О Риссэй на сайте GoGameWorld 
 О Риссэй на сайте Нихон Киин 
 О Риссэй в библиотеке сэнсэя 
 Партии О Риссэя 

Игроки го Японии